ВЛ — аббревиатура:

 ВЛ — воздушная линия электропередачи.
ВЛ («Владимир Ленин») — обозначение серии советских электровозов.
 ВЛ — проект советского сверхтяжёлого танка, разработанный в 1940 году.